Флаг муниципального образования Бо́рское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 апреля 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6875.

Описание 
«Флаг муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области в , белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В ».

Символика 

Через территорию Борского сельского поселения протекают реки Паша, Карша, Шомушка.

В окрестностях Паше-Кожельского погоста в XVII — первой четверти XVIII века крестьяне промышляли выплавкой кричного железа. Казённые заводы сами непосредственно руду не разрабатывали. Сырьём для них служили крицы, выплавленные окрестными крестьянами в своих домницах из болотных руд. Процесс получения железа из болотной руды трудоёмкий.

На территории современного Борского сельского поселения располагалось имение супруги действительного тайного советника, графини Анны Михайловны Толстой (урожденная княжна Хилкова) — селения Кривой Наволок, Монина, Черноваткина.

Герб рода Толстых внесён в часть II Общего гербовника дворянских родов Российской империи: «В щите имеющем голубое поле золотая сабля и серебряная стрела, продетые остроконечиями крестообразно сквозь кольцо золотого ключа и над ключом с правой стороны видно серебряное крыло распростертое. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нём короною и тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубой подложенный золотом».

Голубой цвет (лазурь)- символ красоты, любви, мира и возвышенных устремлений.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Примечания 

Флаги с изображением стрелы
Флаги с изображением крыла
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением ключа
Флаги с изображением башни
Флаги с изображением пламени